Бодр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 100 км на південь від Орлеана, 29 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 214 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 451,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бодр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бодр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр